Lotto Soudal (UCI Team Code: LTS) — бельгийская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 1985 году и имеющая статус UCI WorldTeam.

История 
Команда основана в 1985 году при финансовой поддержке бельгийской национальной лотереи Lotto. В 2003 году объединилась с бельгийской велокомандой Domo. В 2005 году был заключен контракт с новым главным спонсором фармакологической компанией Omega Pharma. В том же году команда дебютировала в новообразованном UCI ProTour. С 2015 года титульным спонсором (что отображено в названии) команды является бельгийская компания Soudal — производитель полиуретановых пен, клеев, герметиков и кровельных уплотнителей.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Главные достижения

Гранд-Туры

Многодневки 
 3 победы:
Энеко Тур : 2014 и 2015 (Тим Велленс)
Тур Польши : 2016 (Тим Велленс)

Однодневки 
 2 победы:
Ваттенфаль Классик : 2015 (Андре Грайпель)
Гран-при Монреаля : 2015 (Тим Велленс)

Национальные чемпионаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Велосипедные команды